Davis hace referencia a varios artículos:

Deporte
 Copa Davis, torneo internacional de tenis masculino por equipos.

Localidades en Estados Unidos 
 Davis (California)
 Davis (Carolina del Norte)
 Davis (Dakota del Sur)
 Davis (Illinois)
 Davis (Oklahoma)
 Davis (Virginia Occidental)

Personas 
 Angela Davis, política estadounidense;
 Baron Davis, jugador de la NBA;
 Bette Davis, actriz estadounidense;
 Geena Davis, actriz estadounidense;
 Gervonta Davis, boxeador estadounidense;
 Jefferson Davis, político secesionista estadounidense;
 John Davis (desambiguación)
 Kingsley Davis, demógrafo y sociólogo estadounidense;
 Miles Davis, trompetista y compositor estadounidense de jazz;
 Raymond Davis Jr., físico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Física en 2002;
 Spencer Davis, cantante y guitarrista británico;
 William Morris Davis, geógrafo estadounidense.

Además